

Sigle 
 Beamten Heimstätten Werk – antico nome di BHW Bausparkasse, banca tedesca

Codici 
 BHW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sargodha Bhagatanwala Apt (Pakistan)
 bhw – codice ISO 639-3 della lingua biak